В 1614 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Шотландский математик-любитель Джон Непер опубликовал первые в мире логарифмические таблицы под названием «Описание удивительной таблицы логарифмов» (). Их использование и развитие позволило в огромной мере упростить и ускорить численные расчёты.
 Итальянский врач Санторио, изобретатель ртутного термометра, опубликовал свой главный труд «De statica medicina», выдержавший пять переизданий.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1614 году
 14 февраля — Джон Уилкинс, английский натурфилософ, один из основателей Лондонского королевского общества, пропагандист универсального языка и десятичной системы мер (умер в 1672 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1614 году
 28 июля — Феликс Платер, швейцарский врач, пионер патологической анатомии и эпидемиологии, один из основоположников судебной медицины (род. в 1536 году).
 (?) — Педро Фернандес Кирос, испанский мореплаватель португальского происхождения, последний из великих испанских моряков-открывателей (род. в 1565 году).

Примечания

См. также 

1614 год в науке